Bokijew ist der Familienname folgender Personen:
 Rasul Bokijew (* 1982), tadschikischer Judoka
 Rustam Bokijew (* 1978), tadschikischer Judoka